East River ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 East River, Mündungsarm des Apalachicola River bei Apalachicola im Bundesstaat Florida
 East River, kurzer Flussarm des Choctawhatchee River, die zusammen die Flussinsel East River Island bilden, im Bundesstaat Florida
 East River (East Fork One Hundred and Two River), Nebenfluss des East Fork One Hundred and Two River nahe Sharpsburg im Bundesstaat Iowa
 East River, kurzer Zufluss der Fakahatchee Bay im Bundesstaat Florida
 East River (Fox River), Nebenfluss des Fox River in Green Bay im Bundesstaat Wisconsin
 East River (Gunnison River), rechter Quellfluss des Gunnison River im Bundesstaat Colorado
 East River (Long Island Sound), Zufluss des Long Island Sound bei Guilford im Bundesstaat Connecticut
 East River (Moriches Bay), kleiner Zufluss der Moriches Bay auf Long Island im Bundesstaat New York
 East River (New River), Nebenfluss des New River in den Bundesstaaten Virginia und West Virginia
 East River (New York), Meerenge in New York City
 East River (Prairie River), Nebenfluss des Prairie River im Bundesstaat Minnesota
 East River (Priest River), Nebenfluss des Priest River im Bundesstaat Idaho